Lieser steht für:
 Lieser (Gemeinde), Ortsgemeinde an der Mosel im Landkreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz

 Flüsse
 Lieser (Drau), 50 km langer Nebenfluss der Drau in Kärnten
 Lieser (Mosel), 74 km langer Nebenfluss der Mosel in Rheinland-Pfalz

Lieser ist der Familienname folgender Personen:
 August Freiherr von Schorlemer-Lieser (1885–1940), deutscher Weingutbesitzer
 Clemens Freiherr von Schorlemer-Lieser (1856–1922), deutscher Politiker und Oberpräsident der preußischen Rheinprovinz

 Helene Lieser (1898–1962), österreichische Staatswissenschaftlerin und Ökonomin
 Henriette Amalie Lieser (genannt Lilly Lieser; 1875–1943), Kunstmäzenin
 Justus Lieser (1864–1927), österreichischer Unternehmer
 Karl Lieser (1901–1990), deutscher Architekt, Hochschullehrer und Hochschulpolitiker
 Karl Heinrich Lieser (1921–2005), deutscher Chemiker und Hochschullehrer 
 Philipp Lieser (* 1989), deutscher Basketballspieler
 Theodor Lieser (1900–1973), Hochschullehrer und Bürgermeister
 Wilhelm Lieser (1875–1926), deutscher Journalist, Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags 

Siehe auch:
 Lyser